Il singolare della Copa BBVA Colsanitas 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Mariana Duque Mariño era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1° turnoc contro Han Xinyun.

Lourdes Domínguez Lino ha battuto in finale contro Mathilde Johansson 2–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Julia Görges (secondo turno)
 Polona Hercog (secondo turno)
 Simona Halep (primo turno)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)

  Carla Suárez Navarro (semifinali)
  Edina Gallovits-Hall (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (campione)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa BBVA Colsanitas 2011